Haumea, törpebolygó
Haumea, hawaii istennő, a fenti égitest névadója
Haumea, a kagylók Pectinidae családjának egy neme